Максим Егоров:
 Егоров, Максим Борисович (род. 1977) — российский политик, глава Тамбовской области (с 2022).
 Егоров, Максим Иванович (1899—1960) — советский генерал-лейтенант артиллерии.
 Егоров, Максим Юрьевич — игрок сборной Киргизии по хоккею с шайбой.
 Егоров, Максим (род. 1996) — российский регбист. Примечания